Никола́й Шевче́нко: Шевченко, Николай Андреевич (1909—1985) — Герой Советского Союза.
 Шевченко, Николай Васильевич (1918—1996) — государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Шевченко, Николай Григорьевич (1946—2017) — российский дипломат.
 Шевченко, Николай Николаевич (род. 1967) — советский и украинский футболист, тренер
 Шевченко, Николай Петрович (1934—2020) — советский государственный и общественный деятель.
 Шевченко, Николай Петрович (1923—2015) — советский юрист, председатель Саратовского областного суда (1968—1987).